Il termine romeno Sfântu Gheorghe (San Giorgio) può riferirsi a:
San Giorgio, santo della Chiesa cattolica conosciuto anche come San Giorgio di Cappadocia

Sfântu Gheorghe, municipio capoluogo del distretto di Covasna
Sfântu Gheorghe, comune del distretto di Ialomița
Sfântu Gheorghe, comune del distretto di Tulcea